De Beker van Indonesië (Indonesisch: Piala Indonesia) is het nationale voetbalbekertoernooi van Indonesië dat sinds 1985 wordt georganiseerd door de Indonesische voetbalbond (PSSI).

Finales 

Nationale voetbalbeker in Azië
Voetbal in Indonesië
Sportevenement in Indonesië